Alphonse Vermote, Belgisch wielrenner
Julien Vermote, Belgisch wielrenner
Michel Vermote, Belgisch wielrenner
Séraphin Vermote, Belgisch kunstschilder